Romanos

 Afraates (ermitão) — ermitão romano do 

 Persas

 Afraates (escritor) — escrito persa do 
 Afraates (general) — general sassânida do 

 Armênios

  — nobre armênio do 
  — nobre armênio do 
 Afraates de Asócia — nobre armênio do 

Desambiguações de antropônimos